Марквард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марквард, Аго (род. 1969) — советский и эстонский двоеборец.
  (1611—1694) — бургомистр Любека (1692—1694), брат Иоганна Маркварда.
  (1827—1899) — германский судья и чиновник, директор провинции Штаркенбург Великого герцогства Гессен (1881—1899).
  (1610—1668) — бургомистр Любека (1663—1668), брат Готтхарда Маркварда.
 Марквард, Одо (1928—2015) — немецкий философ.
  (род. 1967) — немецкая бегунья, чемпионка Германии по бегу на 3000 м в помещении (1992).
  (1886—1980) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клубов «Нью-Йорк Джайентс» (1911—1913) и «Бруклин Робинс» (1916, 1920).